Beales ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrus William Beales (1877–1927), US-amerikanischer Politiker
 Derek Beales (* 1931), britischer Historiker
 Ian Beales, kanadischer Biathlet

Siehe auch:
 Beals
 Beale